Brianna Throssell, Australische zwemster
 George Throssell, 2e premier van West-Australië